Коаксокотитла има више значења:

 Коаксокотитла (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коаксокотитла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику